АПВО — аббревиатура.

 Армия ПВО (АПВО) — объединение войск ПВО авиации РККА в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.
 АПВО — агрегат промышленного воздушного отопления.
 Система АПВО — вымышленный прибор, используемый разведчиками времени в романах Р. Асприна для определения абсолютной пространственно-временной ориентации. Действует, сопоставляя показания датчиков геомагнитного поля и систем картирования звездного неба и позволяет разведчикам избежать «затенения», попав дважды в одно и то же время.

Примечания